Villahermosa (Tabasco) – meksykańskie miasto przemysłu naftowego nad rzeką Grijalva, stolica stanu Tabasco.
 Villahermosa (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ciudad Real, w Kastylii-La Mancha
 Villahermosa del Campo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Teruel, w Aragonii
 Villahermosa del Río – gmina w Hiszpanii, w prowincji Castellón, w Walencji
 Villahermosa (Kolumbia)